Złatna Panega (bułg. Златна Панега) – wieś w obwodzie Łowecz w północno-wschodniej Bułgarii. 910 mieszkańców.

Wsie w obwodzie Łowecz